Эль-Вакра (Аль-Вакра):
 Эль-Вакра (город)
 Эль-Вакра (муниципалитет)
 Аль-Вакра (футбольный клуб)